Mágnás Miska a Bakonyi Károly szövegére és Gábor Andor verseire Szirmai Albert által szerzett, 1916-ban a Király Színház bemutatott magyar operett, amely eredetileg Rátkai Márton (Miska szerepében) és Fedák Sári (Marcsa szerepében) számára íródott.
Mágnás Miska Korda Sándor rendezte 1916-os magyar némafilm 
Mágnás Miska egy 1948-ban készült, 1949-ben bemutatott fekete-fehér, magyar zenés vígjáték, amelyet Keleti Márton rendezett Szirmai Albert operettjéből.
Mágnás Miska 1979-ben készült, 1981-ben bemutatott tévéfilm, amelyet Csenterics Ágnes rendezett.
Mágnás Miska a Mágnás Miska című operett címszereplője, kitalált személy.